Mongole steht für:

 die Ethnie, siehe Mongolen
 Staatsbürger der Mongolei, siehe Mongolei
 ein Film, siehe Der Mongole
 ein ehemaliges Königreich im heutigen Mosambik, siehe Mongole (Reich)